Ruslan Kurbanov – schermidore kazako
Ruslan Kurbanov – triplista uzbeko